Starr kan avse:

Ögonsjukdomar 
Grå starr – en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen
 Grön starr – en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat, se Glaukom

Biologi
Starrsläktet – ett mycket artrikt släkte fleråriga växter inom familjen halvgräs

Personer
Belle Starr (1848–1889), amerikansk brottsling
Kenneth Starr (1946–2022), amerikansk jurist
Ringo Starr (född 1940), brittisk musiker, sångare och skådespelare